José Soto puede referirse a los siguientes hombres:

 José Manuel Soto (n.1961), cantante español.
 José Soto Délano (n.1986), futbolista chileno.
 José Soto Gómez (n.1970), futbolista peruano.
 José Soto Soto, nombre real de José Mercé (n.1955), cantaor español.

Además, Jose Soto (sin tilde) puede hacer referencia a:
 Jose Soto (n.1988), actor español.